

Cinema e televisione 
Gli invasori - 49º parallelo (49th Parallel) – film del 1941 diretto da Michael Powell
Gli invasori – film del 1961 diretto da Mario Bava
Gli invasori – serie televisiva di fantascienza del 1967-1968

Letteratura 
Gli invasori (The Strange Invaders) – romanzo di Alun Llewellyn del 1934
Gli invasori (The Invaders) – romanzo di Walter Kempley del 1976
Gli invasori – poesia di Giulio Fuschi
Gli invasori – racconto breve di Feliciano Nurri
Gli invasori – racconto di Carlo Pagetti
Gli invasori (The Invaders) – racconto di John W. Campbell Jr. del 1935
Gli invasori (The Invaders) – racconto lungo di Stephen Tall del 1973
Gli invasori (The Invaders) – racconto breve di Ted Hughes del 1989
Gli invasori (Life Watch) – racconto lungo di Lester Del Rey del 1954
Gli invasori (A Place and a Time to Die) – racconto breve di James G. Ballard del 1969